Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1985 года проходил с 1 по 4 августа в Ленинграде на стадионе имени С. М. Кирова. Город во второй раз в истории принимал национальное первенство (впервые — в 1952 году). На протяжении четырёх дней был разыгран 41 комплект медалей.

Несмотря на дождь, прошедший незадолго до финала, высочайшие результаты показали мужчины в секторе для тройного прыжка. В первых попытках лидерство в соревнованиях захватил Владимир Черников, дважды улучшивший рекорд Узбекской ССР — 17,22 м и 17,35 м. Однако в итоге ему не удалось попасть даже в тройку призёров. Чемпионское звание завоевал Олег Проценко, установивший новый рекорд Европы — 17,69 м. Всего девять сантиметров проиграл ему Владимир Плеханов, превысивший прежнее всесоюзное достижение. Третье место занял Василий Грищенков, теперь уже экс-рекордсмен страны, с результатом 17,43 м.

Помимо достижения Проценко, на чемпионате также было установлено несколько рекордов СССР. В беге на 400 метров среди женщин Ольга Владыкина на 0,02 секунды улучшила собственный результат годичной давности и во второй раз в карьере преодолела круг по стадиону быстрее 49 секунд — 48,96. Её преимущество над серебряным призёром Марией Пинигиной составило более секунды.

Александр Васильев повторил собственный рекорд страны в беге на 400 метров с барьерами. Как и 17 июля в Осло, он показал результат 48,33.

На неолимпийской дистанции 5000 метров среди женщин отличилась Ольга Бондаренко: её время 15.05,31 стало новым национальным рекордом. Бегунья из Волгограда в 1985 году выиграла все национальные титулы в беге на длинные дистанции по дорожке стадиона: 3000 метров на зимнем первенстве страны, 10 000 метров, а также 3000 и 5000 метров на летнем чемпионате СССР.

Вне конкурса в Ленинграде была проведена мужская эстафета 4×1500 метров, в которой сборная СССР (Анатолий Калуцкий, Павел Яковлев, Анатолий Легеда, Игорь Лоторёв) установила новый национальный рекорд (14.45,63). Женщины, также вне программы чемпионата, предприняли попытку побить мировой рекорд в эстафете 4×800 метров (7.50,17). Однако сборная из Екатерины Подкопаевой, Надежды Лобойко, Надежды Олизаренко и Равили Аглетдиновой уступила прошлогоднему достижению советской команды 2 секунды — 7.52,24.

В ходьбе на 50 км Андрей Перлов стал вторым легкоатлетом в мировой истории, «разменявшим» 3 часа 40 минут — 3:39.47. Прежде эту дистанцию быстрее преодолевал лишь Рональд Вайгель из ГДР (3:38.31, 1984 год). Результат Перлова не был зарегистрирован как рекорд, так как на тот момент Федерация лёгкой атлетики СССР официально ратифицировала только результаты, показанные на дорожке стадиона (в Ленинграде трасса была проложена по шоссе).

Ряд результатов высокого класса был показан и в остальных дисциплинах. Так, в женском финале на 800 метров все 8 участниц закончили дистанцию быстрее 2-х минут (восьмое место — 1.59,59), у мужчин на 1500 метров семь человек выбежали из 3 минут 40 секунд. Все три призёра в прыжке в длину у женщин покорили 7-метровый рубеж, Тамара Быкова стала сильнейшей в прыжке в высоту с результатом 2,00 м.

В течение 1985 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 23 февраля — зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе (Алушта)
 23—24 февраля — зимний чемпионат СССР по метаниям (Адлер)
 2 марта — чемпионат СССР по кроссу (Кисловодск)
 5 мая — чемпионат СССР по кроссу (Челябинск)
 9 июня — чемпионат СССР по бегу на 10 000 метров среди женщин (Москва)
 15 июня — чемпионат СССР по марафону (Могилёв)

Призёры

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе 
Зимний чемпионат СССР по спортивной ходьбе прошёл 23 февраля 1985 года на стадионе олимпийской базы «Спартак» в Алуште, Украинская ССР.

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат СССР по метаниям 
Зимний чемпионат СССР по метаниям прошёл 23—24 февраля в Адлере на стадионе «Трудовые резервы» и спортивной базе ДСО Профсоюзов.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Чемпионат СССР по кроссу 1985 года состоялся 2 марта в Кисловодске, РСФСР.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
5 мая 1985 года в финале Всесоюзного кросса, посвящённого Дню победы, были разыграны медали чемпионата СССР на дистанции 10 км у мужчин и 4 км у женщин. Соревнования прошли в Челябинске в Парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по бегу на 10 000 метров среди женщин 
Победители чемпионата страны в беге на 10 000 метров среди женщин определились 9 июня в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в рамках XXVIII Мемориала братьев Знаменских. Ольга Бондаренко защитила звание чемпионки СССР, добытое годом ранее.

Женщины

Чемпионат СССР по марафону 
Чемпионат СССР по марафону состоялся 15 июня 1985 года в Могилёве, Белорусская ССР.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1985
 Кубок Европы по лёгкой атлетике 1985

Литература

Ссылки 
 

Февраль 1985 года
Март 1985 года
Май 1985 года
Июнь 1985 года
Август 1985 года
Спорт в России в 1985 году
Спорт на Украине в 1985 году
1985 год в Белоруссии
Соревнования по лёгкой атлетике в Санкт-Петербурге
Спортивные соревнования в Крыму
Спортивные соревнования в Адлере
Спортивные соревнования в Челябинске
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Могилёве
Спорт в Алуште
Спортивные соревнования в Кисловодске
1985 год в лёгкой атлетике
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
Соревнования по лёгкой атлетике в Белоруссии
1985 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1985 году
1985 год в Москве
1985 год в Краснодарском крае
1985 год в Ставропольском крае
1985 год в Крыму
1985 год в Челябинской области